Fürstenbrunnen bezeichnet:

 Fürstenbrunnen (Ochsenkopf), Quellfassung am Südosthang des Ochsenkopfes, des zweithöchsten Berges des Fichtelgebirges (Nordostbayern)
 Quelle des Pennickenbachs in Wöllnitz, Stadtteil von Jena in Thüringen
Siehe auch:
 Fürstenborn
 Fürstenbrünnchen
 Fürstenbrunn